Гримке — сестры Сара (1792—1873) и Ангелина (1805—1879) — активистки аболиционистского движения и движения за равноправие женщин.
  (1752—1819) — американский юрист.